Стороже́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Стороженко Андрій Володимирович (1857 — ?) — історик і славіст, громадський діяч, внук Стороженка Андрія Яковича.
 Стороженко Андрій Якович (1791—1858) — військовий і адміністративний діяч, історик і письменник.
 Стороженко Віктор Гаврилович (* 1940 — 1988) — український кінорежисер.
 Стороженко Григорій Андрійович (бл. 1680 — 1745) — генеральний бунчужний Війська Запорозького, ічнянський сотник.
 Стороженко Григорій Дем'янович (1881 — 1937) — громадський та церковний діяч.
 Стороженко Іван Федорович (бл. 1620 — 1693) — прилуцький полковник Війська Запорозького.
 Стороженко Л. І. — доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України та  Інженерної академії України, лауреат Дежавної премії України в галузі науки і техніки.
 Стороженко Микола Ілліч (1836—1906) — історик літератури.
 Стороженко Микола Володимирович (1862—1942) — український історик і педагог.
 Стороженко Микола Андрійович (1928 –2015) — художник, графік, дійсний член Академії мистецтв України.
 Стороженко Олег В'ячеславович (1985—2015) — мічман Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стороженко Олекса Петрович (1806 –1874) — український письменник, етнограф, художник.
 Стороженко Павло Сергійович (* 1946) — український прозаїк і поет. Заслужений журналіст України.
 Стороженко Сергій Михайлович (* 1949) — український та радянський юрист. Перший віце-президент ФФУ.
 Стороженко Віктор Федорович (* 1990) — український актор Київського національного академічного молодіжного театру.

Див. також 
 Стороженки

Українські прізвища
Прізвища на -енко